Arechavaleta puede hacer referencia a:

 Arechavaleta, municipio español de la provincia de Guipúzcoa.
 Arechavaleta, localidad española dependiente de Vitoria (Álava).
 José Arechavaleta 1838-1912, botánico español.